Maria Jarosz (1931-2016) – polska socjolog
 Maria Jarosz (ur. 1952) – polska posłanka na Sejm PRL (1985-1989)